Hardeman County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Hardeman County, Tennessee
 Hardeman County, Texas